Барэ́нту (или Баренту) () — город на юго-западе Эритреи, лежащий к югу от города Акордата. Население — 21 тыс. человек (2005). Это главный город народности кунама. Город находится в провинции Гаш-Барка Эритреи и является её административным центром.

Барэнту разделён на 3 административных района («зоба»): Фтхи (ፍትሒ), Селям (ሰላም) и Биара (ቢያራ).

Город был горнодобывающим и сельскохозяйственным центром региона. Город подвергся значительным разрушениям во время эфиопско-эритрейского конфликта, но был восстановлен.

Климат

См. также 
 Осада Барэнту — эпизод войны за независимость Эритреи.

Примечания 

Города Эритреи